Линдау може бити:

 Линдау (Кил), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Линдау (Бодензе), град у округу Линдау (Бодензе), у њемачкој покрајини Баварска.